Gładkie – zbocze Opalonego Wierchu w polskich Tatrach (Dolina Rybiego Potoku)
 Gładkie – zbocze pod Gładką Przełęczą w polskich Tatrach (Dolina Pięciu Stawów Polskich)
 Gładkie – część Zakopanego
 Gładkie Upłaziańskie – zbocze Upłaziańskiej Kopy w polskich Tatrach (Dolina Kościeliska)